Mit Wächteramt kann Verschiedenes gemeint sein.

 das Amt eines Wächters
 im Sozial- und Familienrecht die staatliche Einstandspflicht für die Gewährleistung des Kindeswohls 
 in der Theologie das „kritische Wächteramt“ der Kirche im Sinne der Königsherrschaft Christi (im Gegensatz oder als Ergänzung zur Zwei-Schwerter-Theorie bzw. Zwei-Reiche-Lehre)